МП, Мп, мп — аббревиатура, может означать:

 МП (МПиТК) — факультет микроприборов и технической кибернетики МИЭТ
 МП — маркетплейс
 МП (В документах) - место для печати
 МП — морская пехота
 МП — Московский патриархат Русской православной церкви
 МП — Московская патриархия Русской православной церкви
 МП — многопользовательская игра
 Мп — мегапиксель
 мп — мотострелковый полк
 МП — международное право
 МП — медицинский пункт
 МП — муниципальное предприятие
 МП — Молодёжное правительство в РФ
 МП — машина По́ста — абстрактная вычислительная машина
 МП — медицинская приматология
 КМТТ МП — Кировский механико-технологический техникум молочной промышленности
 МП — морские пути
 МП — микропроцессор
 МП — минное поле
 МП — структура металл-полупроводник в микроэлектронике
 МП — мужской пол
 МП — мобильное приложение
 МП — морской патруль
 МП — модный приговор (телепередача, «Первый канал»)
 МП — менеджер Проекта
 МП — материальная помощь
 МП — молодёжный патруль

Сокращение 
 м. п. — место печати
 м. п. — метр погонный

Спорт 
 МП («Миккелин Паллоильят») — финский футбольный клуб.

Техника 
 МП-6 — советский гидросамолёт.
 Су-24МП — советский штурмовик.
 НК-12МП — советский авиадвигатель.
 СДР-2МП — советская передвижная станция дальней радиоразведки.
 МП — моторный вагон первой очереди.

См. также 

 MP (латиница)